Kowalki ist der Name folgender polnischer Ortschaften:

 Kowalki (Gołdap) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938: Kowalken, 1938–1945 Beierswalde, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Kowalki (Rypin) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (1942–1945 Schmiedehof, Kreis Rippin, Westpreußen)
 Kowalki (Tychowo) in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals Kowalk, Kreis Belgard, Pommern)